MFK Snina (celým názvem: Mestský futbalový klub Snina) je slovenský fotbalový klub, který sídlí ve městě Snina v Prešovském kraji na východě Slovenska. Založen byl v roce 1927 pod názvem ŠK Snina. Od sezóny 2014/15 působí ve třetí fotbalové lize, sk. Východ. Klubové barvy jsou žlutá, zelená a bílá.

Své domácí zápasy odehrává na městském stadionu Snina s kapacitou 6 000 diváků.

Historie 

Oficiálně byl klub založen v roce 1927, ačkoli se ve Snině fotbal hrál již dříve. V průběhu své historie se několikrát změnil název. Doposud nejúspěšnější éra klubu panovala v letech 1967–1990, kdy klub dotoval strojírenský podnik Vihorlat. V sezoně 1975/76 se klub dostal až do semifinále Slovenského poháru.

1. ledna 1995 přešel fotbalový klub pod správu města.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1927 – ŠK Snina (Športový klub Snina)
 1945 – Sokol Snina
 1948 – TJ Drevokombinát Snina (Telovýchovná jednota Drevokombinát Snina)
 1951 – TJ Kovo Snina (Telovýchovná jednota Kovo Snina)
 1952 – TJ Spartak Snina (Telovýchovná jednota Spartak Snina)
 1955 – TJ Spartak Vihorlat Snina (Telovýchovná jednota Spartak Vihorlat Snina)
 1991 – FC Vihorlat Snina (Football Club Vihorlat Snina)
 1995 – MFK Snina (Mestský futbalový klub Snina)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1962–1967: Krajský přebor – sk. Východ
 1967–1970: Divize F
 1970–1971: Krajský přebor – sk. Východ
 1971–1977: Divize F
 1977–1978: Krajský přebor – sk. Východ
 1978–1981: Divize – sk. Východ
 1981–1986: 2. SNFL – sk. Východ
 1986–1987: Divize – sk. Východ (Východní)
 1987–1989: Divize – sk. Východ
 1989–1990: 2. SNFL – sk. Východ
 1990–1993: Divize – sk. Východ
 1993–1994: 4. liga 
 1994–1996: 3. liga – sk. Východ
 1996–1997: 4. liga  – sk. Východ
 2009–2011: 3. liga 
 2011–2014: 3. liga 
 2014–: 3. liga – sk. Východ

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/− – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Známí hráči

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 Oficiální stránky 
 
 Profil klubu na futbalnet.sk 
 Profil klubu, transfermarkt.co.uk 

Slovenské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1927
Snina